The Australasian Championships 1910 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1910 roku w dniach 15–19 marca, na kortach Memorial Drive Park w Adelaide.

Była to 6-ta edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 
 

Australian Open według lat
1910 w tenisie ziemnym